Zoran Janković (vaterpolist) - hrvatski vaterpolist
 Zoran Janković (političar) - slovenski političar